Systemprogramm steht für:
 Systemsoftware im Allgemeinen
 Dienstprogramm im Speziellen
 Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, handschriftliches Textfragment (vermutlich von 1797)